Der Halbe Knoten ist ein wichtiger Bindeknoten, der zum Verschnüren von Paketen, Schuhschleifen und ähnlichem benutzt wird. Der Halbe Knoten tritt in den allermeisten Fällen nicht als selbstständiger Knoten auf, sondern oft als Basisknoten sehr bekannter Knoten, zum Verbinden zweier Schnurenden oder Fäden. Beispielsweise wird er bei dem Kreuzknoten und der Schuhknoten benutzt.

Häufig wird der Halbe Knoten mit dem Überhandknoten und dem Halben Schlag verwechselt. Siehe auch, wie man sie voneinander abgrenzt.

Knüpfen 
Der Halbe Knoten wird mit zwei Seilenden gebunden. Er kann nur zwei verschiedene Orientierungen haben. Man legt beim Knüpfen entweder das linke Seilende über das rechte oder das rechte Seilende über das linke. Die Aussage links über rechts ist nicht absolut, sie hängt von der Betrachtungsrichtung ab.

Halber Knoten links

Halber Knoten rechts 

Je nachdem von welcher Seite man knüpft, ob von der Vorder- oder der Rückseite, kann man also den Knoten auf vier verschiedenen Arten knüpfen, letztendlich erhält man aber nur zwei unterschiedliche Knotenwindungen, links oder rechts geknotet, bzw. Schlagrichtung links oder rechts. Siehe nächsten Abschnitt.

.

Schlagrichtung 

Fachlich ausgedrückt kann man – von der Betrachtungsrichtung unabhängigen – beim Halben Knoten zwei Schlagrichtungen vorfinden, einen mit einer „S“- oder einen mit einer „Z“-Schlagrichtung.

Ist die Richtung der Drehungsspirale im Bild rechts gleich wie der Schrägstrich des Buchstaben „Z“, spricht man von Z-Drehung. Bei Drehungsspiralen, die der Richtung des Mittelteils des Buchstabens „S“ folgen, handelt es sich um eine S-Drehung.

Man sieht in der Galerie unten, dass es nur zwei unterschiedlich geknüpfte Knoten gibt. Bild 1 zeigt dieselbe Schlagrichtung wie Bild 3 und Bild 2 zeigt dieselbe Schlagrichtung wie Bild 4. Das jeweils andere ist nur mit dem anderen Seilende (rot oder gelb) geschlagen. Die Schlagrichtung ist dieselbe.

Zwei Halbe Knoten 
Je nachdem, mit welcher Orientierung zwei Halbe Knoten gebunden werden, ergeben sich verschiedene Knoten, die völlig verschiedene Funktionsweisen haben:

Weitere Anwendungsbeispiele

Abgrenzung 
Häufig wird der Halbe Knoten mit dem Überhandknoten und dem Halben Schlag verwechselt. Diese drei Knoten sind sehr ähnlich in ihrem Aufbau, haben jedoch klar unterschiedliche Anwendungszwecke. Siehe dazu auch den Abschnitt: Abgrenzung beim Überhandknoten!

Siehe auch 
 Knotenkunde
 Liste von Knoten

Einzelnachweise

Literatur 
 Clifford W. Ashley: Das Ashley-Buch der Knoten. Über 3800 Knoten. Wie sie aussehen. Wozu sie gebraucht werden. Wie sie gemacht werden. Übersetzt von Gerhard Meyer-Uhl. 6. Auflage – Hamburg: Edition Maritim 1999, Einheitssacht. The Ashley book of Knots <dt.>. (Originalausgabe 1944) ISBN 3-922117-37-6.
 Gordon Perry, Steve Judkins: Knoten, Spleißen, Fancywork. Delius Klasing Verlag, Bielefeld 1972, ISBN 978-3-7688-3335-6.
 Kai Lund: Bändsel Leinen Trossen. Delius Klasing Verlag, Bielefeld 1972, ISBN 978-3-7688-0140-9.
 Kaj Lund: Fancywork. Spielereien mit Tauwerk. Delius Klasing Verlag, Bielefeld 1977, ISBN 978-3-7688-0172-0.
 Eva Andersen: Makramee als Kunst und Hobby. Falken Verlag 1980, ISBN 3-8068-4085-7.
 
 
 Erich Sondheim: Knoten – Spleißen – Takeln. Delius Klasing Verlag, Bielefeld 2001, ISBN 978-3-87412-171-2.
 Maria Constantino: Das große Knoten Handbuch. Bassermann Verlag, 2002, Verlagsgruppe Random House München, ISBN 978-3-8094-1279-3.
 
 

Feuerwehrknoten
Kletterknoten
Seemannsknoten
Angelknoten
Schnürknoten